Выборы на Аландских островах  () — региональные выборы в орган Законодательной власти Аландских островов — Лагтинг, проходящие с 1922 года.

Парламент Аландских островов имеет 30 депутатских мест, а депутаты избираются на четырёхлетний срок путём пропорциональной системы. Правом выдвижения кандидатов обладают группы аландцев численностью от 30 человек и партии, имеющие своих представителей в парламенте до момента выборов. 30 % от депутатов Лагтинга должны составлять женщины.

На Аландских островах действует многопартийная система с рядом политических партий. Для формирования коалиционного правительства партии осуществляют сотрудничество друг с другом.

Жители Аландских островов также принимают участие в парламентских выборах в Финляндии , где у Аландских островов имеется одно место в парламенте. Как правило на них побеждает объединенная коалиция из нескольких партий Аландских островов.

Кроме того жители Аландских островов принимают участие в Выборах президента Финляндии и выборах в Европарламент от Финляндского округа.

В муниципалитетах Аландских островов проводятся свои выборы.

Региональные выборы

Последние выборы в парламент

Выборы 2011 года 
Результаты выборов в Парламент Аландских островов (16 октября 2011 года)
|-
|style="background-color:#E9E9E9" align=left width=350 rowspan=2|Партии!style="background-color:#E9E9E9" align=right colspan=2|Голосов
!style="background-color:#E9E9E9" align=right colspan=2|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right colspan=2|Мандатов

|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|2011
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|2011
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|2011
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-
|-
|align=left|Аландский центр (Åländsk Center)
| 3,068
| -39
|align="right" | 23.0
|align="right" | −1.2
|align="right" | 7
|align="right" | −1
|-
|align=left|Аландская либеральная партия (Liberalerna på Åland)
| 2,630
| -1,546
|align="right" | 19.7
|align="right" | −12.9
|align="right" | 6
|align="right" | −4
|-
|align=left|Аландская социал-демократическая партия (Ålands socialdemokrater)
| 2,404
| +891
|align="right" | 18.0
|align="right" | +6.2
|align="right" | 6
|align="right" | +3
|-
|align=left|Аландские умеренные (Moderaterna på Åland)
| 1,810
| +577
|align="right" | 13.5
|align="right" | +3.9
|align="right" | 4
|align="right" | +1
|-
|align=left|Независимый блок (Obunden samling)
| 1,639
| +66
|align="right" | 12.3
|align="right" | ±0.0
|align="right" | 4
|align="right" | ±0
|-
|align=left|Будущее Аландов (Ålands Framtid)
| 1,286
| +216
|align="right" | 9.6
|align="right" | +1.3
|align="right" | 3
|align="right" | +1
|-
|align=left|Избирательный штаб Хенрика Аппелквиста (Valmansförening för Henrik Appelqvist)
| 138
| —
|align="right" | 1.0
|align="right" | —
|align="right" | 0
|align="right" | —
|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Всего (от общего числа избирателей — 66,9 %)
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 13,360|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 100.0|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 30|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| ±0
|-
|colspan=7 align=left|Источник: JCI Mariehamn
|}

 Выборы 2007 года Результаты выборов в Парламент Аландских островов (21 октября 2007 года)
|-
|style="background-color:#E9E9E9" align=left width=350 rowspan=2|Партии
!style="background-color:#E9E9E9" align=right colspan=2|Голосов
!style="background-color:#E9E9E9" align=right colspan=2|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right colspan=2|Мандатов

|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|2007
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|2007
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|2007
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-

|-
|align=left|Аландская либеральная партия (Liberalerna på Åland)
| 4,173
| +1,203
|align="right" | 32.6
|align="right" | +8.5
|align="right" | 10
|align="right" | +3

|-
|align=left|Аландский центр (Åländsk Center)
| 3,106
| +126
|align="right" | 24.2
|align="right" | +0.1
|align="right" | 8
|align="right" | +1

|-
|align=left|Независимый блок (Obunden samling)
| 1,571
| +408
|align="right" | 12.3
|align="right" | +2.9
|align="right" | 4
|align="right" | +1

|-
|align=left|Аландская социал-демократическая партия (Ålands socialdemokrater)
| 1,512
| -826
|align="right" | 11.8
|align="right" | −7.2
|align="right" | 3
|align="right" | −3

|-
|align=left|Беззаботное сотрудничество (Frisinnad Samverkan)
| 1,235
| -424
|align="right" | 9.6
|align="right" | −4.0
|align="right" | 3
|align="right" | −1

|-
|align=left|Будущее Аландов (Ålands Framtid)
| 1,069
| +269
|align="right" | 8.3
|align="right" | +1.8
|align="right" | 2
|align="right" | ±0

|-
|align=left|Hut Group (Hutgruppen)
| 153
| -
|align="right" | 1.2
|align="right" | -
|align="right" | 0
|align="right" | -

|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Всего (от общего числа избирателей — 67,8 %)
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 13,166
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|  
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|100
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|30
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|-
|colspan=7 align=left|Источник: JCI Mariehamn, Parties and Elections in Europe
|}

Примечания

Ссылки 
 Партии и выборы в Европе
 Парламентские выборы Ассамблеи